Levisticum grandiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Levisticum grandiflorum ingår i släktet libbstickor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Libbstickor
grandiflorum